Nuklearna sila može značiti:

u fizici:
 fundamentalna jaka nuklearna sila
 rezidualna jaka nuklearna sila
 fundamentalna slaba nuklearna sila

u politici:
 nuklearne sile, države koje poseduju nuklearno oružje